Imię i nazwisko Robert Taylor nosili lub noszą m.in.:
 Robert Taylor (1911–1969) – amerykański aktor
 Robert Taylor (1932–2017) – amerykański informatyk
 Robert Taylor (1948–2007) – amerykański lekkoatleta, mistrz olimpijski
 Robert Taylor (ur. 1963) – australijski aktor
 Robert Taylor (1944–2014) – amerykański animator

Zobacz też 
 Robert Taylor Santos Moraes (ur. 1963) – brazylijski piłkarz